Городи́щенский райо́н — районы в России, на Украине, в Белоруссии с административным центром Городище.

Россия 
 Городищенский район — в Волгоградской области с административным центром рабочим посёлком Городище.
 Городищенский район — в Пензенской области с административным центром городом Городище.

Украина 
 Городищенский район — в Черкасской области с административным центром городом Городище.

Белоруссия 
 Городищенский район — существовавший в 1940—1962 годах район с административным центром в посёлке Городище.